A 2010-es Supersport világbajnokság volt a sorozat tizenkettedik idénye. A szezon február 28-án kezdődött Phillip Islanden és október 3-án ért véget Magny-Cours-ban.

A győztes a török Kenan Sofuoğlu lett, aki az utolsó versenyen biztosította be bajnoki címét az ír Eugene Lavertyvel szemben. A török versenyző az évad minden versenyén dobogón állhatott.

Versenynaptár

A legjelentősebb eltérés 2009-hez Katar kikerülése volt. A sorozat történetében először az amerikai versenyt nem vasárnap, hanem hétfőn rendezték. Az utolsó változtatás 2010 januárjában történt, ekkor a Donington Park helyett Silverstone került a naptárba.

Végeredmény

Versenyzők

Gyártók

Versenyzők, csapatok

Jegyzetek

További információk 
 A sorozat hivatalos weboldala

Supersport